Crveni Krst steht für:

 Crveni Krst (Belgrad), Stadtteil von Belgrad, Serbien
 Crveni Krst (Niš), Stadtteil von Niš, Serbien 

Siehe auch:
 KZ Crveni Krst, Konzentrationslager im Vorort der serbischen Stadt Niš